Abondance nebo abundance může být:

 Abondance – francouzský sýr
 Abondance (Horní Savojsko) – obec ve Francii
 Kanton Abondance – francouzský kanton
 abundance (ekologie) – počet jedinců jednoho druhu
 abundantní číslo